Sint-Michiel-en-Cornelius-en-Ghislenuskerk - kerk in Machelen, België
 Sint-Ghislenuskerk (Waarschoot) - kerk in Waarschoot, België